Ел Платанито има више значења:

 Ел Платанито (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Платанито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Платанито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Платанито (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Платанито (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Платанито (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанито, Лос Платанитос (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанито (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанито (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платанито (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платанито (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платанито (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платанито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платанито, Алфредо Росас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Платанито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Платанито (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Платанито (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Платанито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Платанито (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Платанито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Платанито, Блоке 804 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Платанито (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Платанито (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику